Недбайло — украинская фамилия.

Известные носители:
 Недбайло, Анатолий Константинович (1923—2008) — генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
 Недбайло, Валентин Кузьмич (1931—2011) — бригадир проходчиков шахты «Пионерка» ПО «Ленинскуголь», Герой Социалистического Труда.
 Недбайло, Михаил Иванович (1901—1943) — советский художник-иллюстратор.
 Недбайло, Пётр Емельянович (1907—1974) — советский правовед, член-корреспондент АН УССР.